Miejscowości w USA:
 Tappen – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
Gminy w USA:
 Tappen (ang. Tappen Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder